Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 5. und 8. August 2001 im Commonwealth Stadium der kanadischen Stadt Edmonton ausgetragen.

In diesem Wettbewerb gab es zwei Silbermedaillen für Hochspringer aus Russland. Folgerichtig wurde keine Bronzemedaille vergeben. Weltmeister wurde der deutsche WM-Dritte von 1999 Martin Buß. Den zweiten Platz teilten sich Titelverteidiger Wjatscheslaw Woronin und Jaroslaw Rybakow.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Der deutsche Weltmeister Martin Buß erzielte mit seinem Siegessprung von 2,36 m im Finale am 8. August eine neue Weltjahresbestleistung.

Doping 
Hier gab es einen Dopingfall.

Der zweifache Weltmeister (1993/1997), Olympiasieger von 1992 und Weltrekordinhaber Javier Sotomayor hatte den vierten Platz belegt, wurde aber wegen eines positiven Nandrolon-Befunds nachträglich disqualifiziert und erhielt eine zweijährige Sperre, die jedoch keine Wirkung mehr hatte, weil der Kubaner im Herbst 2001 vom aktiven Leistungssport zurücktrat. Er gestand sein Doping nie ein.

Benachteiligt wurde hier vor allem der Tscheche Jan Janků, der mit im zweiten Versuch übersprungenen 2,25 m am Finale hätte teilnehmen können.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
5. August 2001, 10:17 Uhr

25 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,29 m. Niemand musste diese Höhe allerdings überhaupt angehen, denn nach Beendigung aller Versuche über 2,27 m waren nur noch zehn Athleten im Wettbewerb. Sie alle waren für das Finale qualifiziert. Ergänzt wurde das Finalfeld mit den beiden danach bestplatzierten Wettbewerbern, die 2,25 m übersprungen hatten. So kam das Teilnehmerfeld für das Finale mit zwölf Springern zustande (hellgrün unterlegt).

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
8. August 2001, 18:40 Uhr

Video 
 2001 World Championships in Athletics – Men's High Jump Final, Video veröffentlicht am 13. August 2015 auf youtube.com, abgerufen am 12. August 2020

Weblinks 
 8th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 24. Juli 2020
 Men High Jump Athletics VIII World Championship 2001 Edmonton (CAN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 12. August 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Edmonton 2001, S. 161 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 12. August 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Männer
Leichtathletikwettbewerb in Edmonton